Mondiali 1908 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1908:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1908 – 16ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1908 – 4ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1908 – 13ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1908 – 16ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1908 – 11ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1908 – 12ª edizione